Tabanera puede hacer referencia a:

 Tabanera del Monte, localidad e la provincia de Segovia (España).
Tabanera la Luenga, municipio y localidad de la provincia de Segovia (España).
 Tabanera, despoblado de la provincia de Burgos (España).
 Tabanera de Cerrato, municipio y localidad de la provincia de Palencia (España).
 Tabanera de Valdavia, municipio y localidad de la provincia de Palencia (España).